Окружная дорога, Кольцевая дорога — дорога, автомобильная, железная и так далее, окружающая какой-либо город, местность.

В толковом словаре В. И. Даля указано что Окольная, окружная, непрямая дорога, в стороне от жилья — Око́лица. Словосочетание Окружная дорога, в русском языке, имеет и другое значение в смысле идти к чему-либо окружным путём (дорогой), более длинным (длинной), непрямым (непрямой).

Наиболее крупные окружные (кольцевые) дороги в мире 

 Главная окружная дорога (Вашингтон)
 Окружная дорога (Исландия)
 Большая Окружная дорога (Киев)
 Кольцевая автодорога (Ленинградская область)
 Липецкая кольцевая автомобильная дорога
 Центральная кольцевая автомобильная дорога (Москва)
 Московская кольцевая автомобильная дорога (Москва)
 Третье транспортное кольцо (Москва)
 Окружная автомобильная дорога (Нижний Новгород)
 Кольцевая автодорога (Санкт-Петербург)
 Окружная линия ОЖД (Санкт-Петербург)
 Окружная автомобильная дорога (Харьков)
 Московская окружная железная дорога
 Окружная дорога (Рыбинск)
 другие

Наиболее крупные окружные (кольцевые) автодороги СНГ

Примечания

См. также 
 Кольцевая
 Кольцевая линия
 Окружная